Хантетелко има више значења:

 Општина Хантетелко (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Хантетелко (Хантетелко, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику